Esporte universitário do Brasil

Os Jogos Jurídicos Estaduais de São Paulo (JJE, JJES ou Jurídicos) são os principais jogos universitários entre as faculdades de direito do Brasil. A 44ª edição ocorreu entre os dias 12 e 15 de novembro de 2022, em Araraquara. A Comissão Organizadora do campeonato é composta pelas Associações Atléticas Acadêmicas das 12 faculdades participantes.

As modalidades disputadas são atletismo, basquete, futebol de salão, futebol de campo, handebol, jiu-jitsu, judô, natação, vôlei, rugby, tênis, tênis de mesa e xadrez. A maioria destas se distinguem por gêneros, em masculinas ou femininas. Há ainda "modalidades demonstrativas", isto é, que não valem para o cálculo do título geral, como é o caso do rugby feminino e do jiu-jitsu feminino e basquete.

Participantes 
A partir de 2017, visando aumentar o nível esportivo e o número de atléticas participantes dentro e fora das quadras, passou a valer um modelo de liga com duas divisões. Neste ano, com o ingresso de quatro novas participantes, as atléticas que já participavam de edições anteriores disputaram a Série Ouro, enquanto as novas, a Série Prata. A partir de então e a cada edição, as duas últimas classificadas da Ouro são rebaixadas para a Prata, enquanto as duas melhores classificadas da Prata sobem para a Ouro.

Série Ouro (2019)

Série Prata (2019)

Títulos

Título Geral

Campeã do Interior 
Além do Título Geral, a Comissão Organizadora premia a atlética melhor classificada de fora da capital. 

Atualmente a PUC - Campinas se apresenta como maior campeã do título do interior, vencedora de 6 edições, desbancando USP Ribeirão com apenas 3 títulos.

Exclusões
 Em 2011, a FAAP foi excluída dos Jogos por inscrever um atleta irregular na competição.
 Em 2012, a UNESP Franca sofreu a mesma punição e pela mesma infração.

